Regionális tanács (olaszul: consiglio regionale) az általános elnevezése az olasz régiók törvényhozó képviseleti szervének, bár Szicília esetében a hivatalos elnevezése regionális közgyűlés (assemblea regionale).

A tanács megválasztása 

Az 1999/1-es alkotmányos "Tatarella-törvény" értelmében a tanács tagjait közvetlen választások útján a régiók olasz állampolgárai választják meg. A választáson az arányos választási rendszer került bevezetésre, amellyel a tanácsban a kormányzáshoz szükséges többséget hivatottak garantálni. Az Olasz Alkotmány 122. cikkelye előírja, hogy a tanács elnöke, az összeférhetetlenség miatt nem lehet tagja egyszerre az adott régió Végrehajtó Bizottságának , a Képviselőháznak, az Olasz Szenátusnak és más régiók regionális tanácsának és végrehajtó bizottságának, valamint Európai Parlamenti képviselő sem lehet.

A tanács feloszlatása 

Az Olasz Alkotmány 126. cikkelye szerint feloszlatható a tanács, ha:

 Az 5 évre szóló mandátum lejár.
 A tanács működése az alkotmányt sérti illetve súlyos törvénysértést követ el. 
 A nemzet biztonsága ezt megkívánja
 Lemond a tanács elnöke, amennyiben közvetlen választás útján került megválasztásra
 a regionális tanácsosok többsége egyszerre lemond tisztségéről
 a Köztársasági Elnök rendeletben ad utasítást erre, és így egy képviselőkből és szenátorokból álló bizottság jön létre, amely kivizsgálja az alkotmány szempontjából aggályos működést.

A tanács összetétele 

A normál jogállású régiókban legalább 20, legfeljebb 80 tanácsosnak kell lenni, számuk a tartomány lakosságának számától függ.
Egy 2011-ben elfogadott törvénymódosítás alapján, az 1 millió főnél kevesebb lakosú tartományokban legfeljebb 20, az 1-2 millió fő közti lakosú tartományokban legfeljebb 30, a 2-4 millió fő közti lakosú tartományokban legfeljebb 40, a 4-6 millió fő közti lakosú tartományokban legfeljebb 50,a 6-8 millió fő közti lakosú tartományokban legfeljebb 70 és a 8 millió főnél több lakosú tartományokban legfeljebb 80 tanácsos választható meg. A tanácsosok számába a tanács elnöke nem számít bele.

Tanácsosok száma pártonként és régiónként

Fordítás

Források 

Olaszország politikai élete